Sinking Spring désigne :

 Sinking Spring, un village situé dans l'Ohio ;
 Sinking Spring, un borough situé en Pennsylvanie ;

Homonymie de localités aux États-Unis